Abakan može značiti:

 Abakan (Hakasija, Rusija), glavni grad Hakasije, republike u Ruskoj Federaciji, u južnom dijelu središnjeg Sibira
 Abakan (rijeka) u Sibiru